North Wales Coast League 1898–99 var den sjette sæson af den walisiske fodboldliga North Wales Coast League. Ligaen havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Det er imidlertid uklart om alle kampene blev spillet og om der blev kåret en vinder.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Welsh Football Data Archive – North Wales Coast League Tables 1898-99

Noter 

1898-99
Fodbold i 1898
Fodbold i 1899